Monteforte ima više značenja:
 Monteforte (Modena)
 Monteforte (Pavija)